Slovo Adama má více významů:

jméno

Adama Traoré (* 1996) – španělsko-malijský fotbalista, hrající za Wolverhampton Wanderers FC
Adama Traoré (* 1989) – malijský fotbalista, hrající ve francouzském týmu Calais RUFC
Adama Traoré (* 1995) – malijský fotbalista, hrající v saúdskoarabském týmu Al-Adalah FC
Adama Traoré (* 1995) – malijský fotbalista, hrající ve francouzském týmu FC Metz
Adama Traoré (* 1990) – fotbalista z Pobřeží slonoviny, hrající za australský tým Melbourne Victory FC
Adama Ba (* 1993) – fotbalista z Mauritánie, hrající za marocký tým RS Berkane
Adama Diakhaby (* 1996) – francouzský fotbalista, hrající za anglický Nottingham Forest FC
Adama Diakhaté (* 1970) – bývalý senegalský basketbalista
Adama Diatta (* 1988) – senegalský wrestler
Adama Diakité (* 1978) – bývalý malijský fotbalista
Adama Diakité (* 1991) – francouzský fotbalista, hrající ve francouzském týmu FC Martigues
Adama Diakité (1993–2019) – fotbalista z Pobřeží slonoviny

příjmení
Osumanu Adama (* 1980) – ghanský profesionální boxer

jiné
Adama (Makhteshim Agan) – izraelská firma
Adama – město v Etiopii

Související články 
 Adam (rozcestník)

Rozcestníky - příjmení